Griggs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Griggs Township (St. Francis County, Arkansas)
 Griggs Township (Van Buren County, Arkansas)
 Griggs Township (Iowa)